Sext Articuleu Pet (en llatí Sextus Articuleius Paetus) va ser un magistrat romà que va viure a mitjans del  i a començaments del . Portava el cognomen de Petus o Pet, propi de diverses gens.

L'any 78 va ser cònsol sufecte nomenat per Vespasià. Més tard, Domicià el va nomenar membre d'una comissió de senadors que s'encarregava de portar l'aigua a Roma. Els Fasti, indiquen que va ser cònsol en el regnat de l'emperador Trajà, l'any 101.

Referències 

Cònsols romans del segle II